Гэд: фамилия.

Известные носители 
 Гэд, Джош (род. 1981) — американский актёр.

См. также